Kastamonu (district), een district in de provincie Kastamonu
Kastamonu (provincie), een provincie van Turkije
Kastamonu (stad), de hoofdstad van deze provincie
Kastamonu (vilajet), een provincie in het Ottomaanse Rijk